pozitiv (gramatika)
 pozitiv (fotografija)
 pozitiv (orgulje)